Бульвар генерала Артигаса (), или Бульвар Артигаса — одна из основных центральных улиц Монтевидео. Носит имя национального героя Уругвая Хосе Хервасио Артигаса. Многие горожане называют эту улицу просто «Бульвар», тем самым отмечая её важное историческое значение.

Описание 

Бульвар берёт своё начало у прибрежной аллеи — Рамблы Монтевидео в районе Пунта-Карретас, пролегает 6,5 км в северном направлении, затем поворачивает под углом 90° на запад и заканчивается через 4 км у Рамблы в районе Капурро — Белья-Виста. На своём протяжении он пересекает 16 районов города.

Уникальная особенность бульвара, заключающаяся в его повороте на 90°, обусловлена тем, что до конца XIX века он обозначал границу города.

На большем своём протяжении ширина бульвара составляет около 40 м. Проезжая часть имеет разделительную полосу, оформленную клумбами с цветами и кустарниками. Также вдоль дороги проложены широкие тротуары.

См. также 
 Районы Монтевидео

Примечания 

Артигас
Улицы Монтевидео